Uracanthini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae, na qual compreende cerca de 60 espécies em seis gêneros.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Uracanthini
 Gênero Aethiora (Pascoe, 1865)
 Gênero Emenica (Pascoe, 1875)
 Gênero Neouracanthus (McKeown, 1938)
 Gênero Rhinophthalmus (Thomson, 1860)
 Gênero Scolecobrotus (Hope, 1833)
 Gênero Uracanthus (Hope, 1833)

Referências

Cerambycinae
Uracanthini